Лорд-наместник или лорд-лейтенант () — персональный представитель монарха Великобритании в крупной административной единице. Круг обязанностей лорда-наместника, в зависимости от времени и обстоятельств, сильно менялся. Изначально со времен короля Генриха VIII (по другим данным, Эдуарда VI) наместники вместо шерифов стали отвечать за ополчение, выставляемое подчиненным каждому из них графством, назначали офицеров ополчения и должны были им командовать. С 1871 г. по закону в Вооруженных силах носители этой должности не имели реальных властных полномочий, лишь рекомендуя офицеров монарху. Они были также номинальными хранителями документов ( графства и следили за назначением мировых судей в нём. 

Фактически это почётный титул номинального главы судебной и исполнительной власти на соответствующей территории.

В настоящее время административные единицы Англии, в которые назначается лорд-наместник, называются церемониальными графствами.

См. также 
 Лорд-лейтенант Большого Лондона

Примечания

Ссылки 
 Royal website on Lord-Lieutenant
 Website of the Lord Lieutenant of South Yorkshire
 Website of the Greater London Lord-Lieutenant
 Lord Lieutenant of Hertfordshire Website

Должности Великобритании